Taitz ist der Familienname  folgender Personen:

 Emily Taitz, US-amerikanische Historikerin
 Kara Taitz (* um 1981), US-amerikanische Schauspielerin
 Orly Taitz (* 1960), US-amerikanische Anwältin und Verschwörungstheoretikerin (Anti-Obama Birther-Movement)

Siehe auch:
 Taiz